(minúscula: ) es una letra del alfabeto latino.

Unicode 

La lambda con virgulilla inscrita no se ha codificado en Unicode.

Véase también 

 Lambda latino

Letras latinas con diacrítico